Tatsuo Sasaki, connu sous le nom de Haruo Oka (1916-1970), chanteur japonais
 (né en 1942), lutteur japonais